Prędocinek ist der Name folgender Ortschaften in der Woiwodschaft Masowien in Polen:
 Prędocinek (Radom), Stadtbezirk von Radom 
 Prędocinek (Iłża), Dorf der Gmina Iłża im Powiat Radomski